Lavendel steht für:

 eine Pflanzengattung, Lavendel (Gattung)
 eine Pflanzenart, siehe Echter Lavendel
 ein Pflanzenöl, siehe Lavendelöl
 eine rot-blaue Farbe, Lavendel (Farbe)
 Lavendel (Film), österreichisch-deutscher Spielfilm von Arthur Maria Rabenalt

LAVENDEL steht als Abkürzung für: 
 Lohnsteuerabzugsverfahren der Länder, eine Software aus der KONSENS-Familie

Siehe auch: